Vlagyimir Ivanov
 Vlagyimir Ivanovics Ivanov (1893–1938) szovjet politikus, az Üzbég SZSZK első kormányfője
 Vlagyimir Szergejevics Ivanov (1949) szovjet gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Vlagyimir Alekszandrovics Ivanov (1987) orosz tollaslabdázó, olimpikon

Volodimir Ivanov
 Volodimir Ivanov (1936) szovjet-ukrán ökölvívó, olimpikon
 Volodimir Timofijovics Ivanov (1940) szovjet színekben olimpiai bajnok ukrán röplabdázó (oroszul: Vlagyimir Tyimofejevics Ivanov)
 Volodimir Anatolijovics Ivanov (1979) szovjet-orosz születésű ukrán motorversenyző (oroszul: Vlagyimir Anatoljevics Ivanov)

Vladimir Ivanov
 Vladimir Ivanov (1955) bolgár atléta, rövidtávfutó, olimpikon
 Vladimir Ivanov (1973) bolgár válogatott labdarúgó